

Patronymes 
Boissieu (ou Boissieux) est un nom propre apparu dans le quart sud-est de la France : Auvergne, Lyonnais, Dauphiné.

Il est porté par des familles distinctes.

Boissieu « du Forez » 

La famille de Boissieu originaire du Forez (Loire) a donné :
 Jean-Jacques de Boissieu (1736-1810), peintre, dessinateur et graveur français ;
 Alain de Boissieu Déan de Luigné (1914-2006), général français ;
 Michel de Boissieu (1917-2009), résistant, haut fonctionnaire et chef d'entreprise français ;
 Christian de Boissieu (né en 1947), économiste français, fils de Michel de Boissieu ;
 Pierre de Boissieu (né en 1945), diplomate français, fils de Michel de Boissieu.

Boissieu « d'Auvergne » 

La famille des « Boissieu d'Auvergne » ou « Boissieu de la Geneste », originaire en 1316 de La Chapelle-Geneste (Haute-Loire), a donné :
 Le général Henri Louis Augustin de Boissieu (1741-1795), commandant des Tuileries le , mort au débarquement royaliste de Quiberon.

Perrin de Boissieux puis Salvaing de Boissieu

Salvaing de Boissieu « anciens » 
La première famille Salvaing de Boissieu (Dauphiné) a donné :
 Denys de Salvaing de Boissieu, érudit du , premier président de la Chambre des comptes du Dauphiné.

Autres Boissieu 

 Laurent de Boissieu
 Henri de Boissieu (1871-1912) botaniste français.

Toponymes 
Boissieu ou Boissieux est le nom de plusieurs lieux-dits :
 lieu-dit Boissieu sur la commune de La Chapelle-Geneste, près de La Chaise-Dieu (Haute-Loire). Il est à l'origine du nom des « Boissieu dits d'Auvergne » ;
 lieu-dit Boissieu sur la commune de La Buissière, près du Touvet (Isère). En 1901 : 23 habitants. Il est à l'origine du nom des Salvaing de Boissieu. Le hameau se trouve dans l'ancienne enceinte du château des Salvaing. Également un autre-lieu-dit Boissieu près de Saint-Marcellin (Isère) ;
 lieu-dit Boissieu sur la commune de Contrevoz (Ain) (près de Belley). En 1901, 123 habitants ;
 lieu-dit Boissieux sur la commune de Châtelus-le-Marcheix (Creuse). En 1901 : 134 habitants ;
 lieu-dit Boissieux en Corrèze. En 1901 : 55 habitants.

 Le Boissieu est également un petit cours d'eau à Sainte-Croix-en-Jarez (Loire).

Botanique 
 Deux fleurs portent le nom Boissieu latinisé : Bossiaea heterophylla et  Bossiaea prostrata de la famille des Fabaceae, présente en Australie. Nommées d'après Joseph Hugues Boissieu La Martinière (1758-1788), botaniste du roi ayant participé à l'expédition de Jean-François de La Pérouse en 1785 et disparu avec lui dans le Pacifique en 1788.

Notes et références 

Dauphiné
Auvergne
Homonymie de patronyme